Алёшина — женская форма русской фамилии .

 Известные носительницы 
 
 Алёшина, Антонина Семёновна (1931—2002) — советский художник-мультипликатор.
 Алёшина, Евдокия Афанасьевна (1915—2000) — Герой Социалистического Труда.
 Алёшина, Клавдия Ивановна (1912—1993) — советский пловец и тренер.
 Алёшина, Людмила Викторовна (1930—2021) — советская и молдавская оперная певица (меццо-сопрано), солистка Молдавского государственного театра оперы и балета, народная артистка Молдавской ССР (1980).
 Алёшина, Марина Владимировна (род. 1965) — российский политический и государственный деятель.
 Алёшина, Нина Александровна (1924—2012) — архитектор, автор проектов станций метрополитена.
 Алёшина, Ольга Павловна (1911—1984) — советский архитектор.
 Алёшина, Тамара Ивановна (1919—1999) — советская актриса.
 Алёшина, Татьяна Владимировна (род. 1961) — композитор, исполнитель песен, театральный деятель.

Составные фамилии 
 Алёшина-Александрова, Тамара Григорьевна (1928—1996) — советская, молдавская оперная певица.
 Алёшина-Костюкова, Виктория Дмитриевна (род. 1947) — советская украинская артистка оперетты (лирическое сопрано).

Топоним 
 Алёшина — деревня в городском округе Богданович Свердловской области. Примечания